Playboys – druga płyta fińskiego zespołu The Rasmus
 Playboys – singiel fińskiego zespołu The Rasmus
 Playboys – polski zespół muzyczny